est le deuxième album du groupe Aiden, composé des chansons :

 Knife Blood Nightmare
 The Last Sunrise
 Die Romantic
 Genetic Design For Dying
 Breathless
 Unbreakable (i.j.m.a.)
 It's Cold Tonight Enjoy The View Goodbye We're Falling Fast This City Is Far From Here See You In Hell''

Album musical sorti en 2005
Album de post-hardcore